Леше́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 50 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лешель на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лешель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена